Alesandrija ima više značenja:
 Alesandrija
 Alesandrija (Kuneo)
 Alesandrija (Ferara)